Acid Queen – album di Tina Turner del 1975
 Acid Queen – singolo di Tina Turner del 1975
 Acid Queen – album dei Venom del 1991